Brian Baker (1965) – musicista statunitense
 Brian Baker (1985) – tennista statunitense